San Alfredo: Puede referirse a:

 San Alfredo de Rivaulx, monje cisterciense (1109-1176) conmemorado el 12 de enero.
 San Alfredo el Grande, rey de los anglosajones (849-901) conmemorado el 26 de octubre, pero no canonizado.
 San Alfredo de Hildeseheim, obispo de Hildeseheim, (m.874) conmemorado el 15 de agosto.

Geografía 
 San Alfredo, colonia de Paraguay.

Referencias